Friedrich-Ebert-Schule ist der Name folgender Schulen:

 Friedrich-Ebert-Gymnasium (Berlin)
 Friedrich-Ebert-Gymnasium (Bonn)
 Friedrich-Ebert-Schule (Darmstadt), Grundschule
 Friedrich-Ebert-Schule (Esslingen)
 Friedrich-Ebert-Schule (Frankfurt), Integrierte Gesamtschule
 Friedrich-Ebert-Gymnasium (Hamburg)
 Friedrich-Ebert-Realschule (Hamm)
 Friedrich-Ebert-Schule (Hanau), Grundschule
 Friedrich-Ebert-Schule (Mühlheim am Main), Haupt- und Realschule
 Friedrich-Ebert-Gymnasium (Mühlheim am Main)
 Friedrich-Ebert-Schule (Nienburg), Grundschule
 Friedrich-Ebert-Schule in Pfungstadt, siehe Pfungstadt #Friedrich-Ebert-Schule Pfungstadt
 Friedrich-Ebert-Schule (Uetersen)
 Friedrich-Ebert-Schule (Frankenthal), Haupt- und Realschule
 Friedrich-Ebert-Gymnasium (Sandhausen); Friedrich-Ebert-Werkrealschule (Sandhausen)